Epitome (literatura)
 Epitome (zespół muzyczny)